Cetatea Romanului se poate referi la două cetăți existente în perioade diferite în orașul Roman:
 Cetatea Veche a Romanului
 Cetatea Nouă a Romanului